Дорожній затор
 Затор льоду — явище льодового режиму річки в період замерзання.

Топонім 

Населені пункти та їхні частини
 Затор — місто в Освенцимському повіті Малопольського воєводства
 Затор — гміна в Освенцимському повіті Малопольського воєводства
 Затор — село в гміні Пуща-Марянська Жирардовського повіту Мазовецького воєводства
 Затор — частина села Біла Ґура в гміні Стромець Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Затор — частина села Унікув у гміні Піньчув Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства

Див. також 
 Зажор

Примітки